Фаде́ева — женская форма русской фамилии 

 Известные носители  
 Фадеева, Елена Алексеевна (1914—1999) — драматическая актриса Ленкома.
 Фадеева, Ксения Владиславовна (род. 1992) — депутат Думы г. Томска VII созыва и экс-сотрудник местного штаба ФБК, арестована в 2022 году.
 Фадеева, Марина Михайловна (род. 1983) — белорусская самбистка.
 
 Фадеева, Оксана Владимировна (род. 1975) — советская и российская спортсменка, игрок в настольный теннис, трёхкратная чемпионка Европы.
 
 Фадеева, Светлана Ивановна (род. 1966) — государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Фадеева, Софья Николаевна (1901—1989) — драматическая актриса Малого театра. Топоним 
 Фадеева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

 См. также 
 Фатеева